Christian von Schleswig-Holstein ist der Name folgender Personen:
* Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf (1694–1695), Fürstbischof von Lübeck und Herzog der gottorfschen Anteile der Herzogtümer Schleswig und Holstein, siehe Christian Albrecht (Schleswig-Holstein-Gottorf)
 Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1831–1917), deutsch-dänischer Prinz aus dem Hause Oldenburg und Mitglied des britischen Königshauses 

 Christian Victor von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1867–1900), Mitglied der britischen königlichen Familie und Offizier
 Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Ærø (1570–1633), erster und letzter abgeteilte Herzog von Ærø ohne Landeshoheit, siehe Christian (Schleswig-Holstein-Ærø)
 Christian August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg (1639–1687), Prinz aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, Reisender und britischer Seeoffizier